Ле-Пен-Мирабо () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Экс-ан-Прованс, кантон Гардан.

Площадь коммуны — 33,66 км², население — 20 231 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 20 279 человек (2012), плотность населения — 602,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 19 534 человека, а в 2012 году — 20 279 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 12 364 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 8762 были экономически активными, 3602 — неактивными (показатель активности 70,9 %, в 1999 году — 67,6 %). Из 8762 активных трудоспособных жителей работали 8008 человек (4083 мужчины и 3925 женщин), 754 числились безработными (361 мужчина и 393 женщины). Среди 3602 трудоспособных неактивных граждан 1195 были учениками либо студентами, 1347 — пенсионерами, а ещё 1060 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 7879 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 19 027,5 человек. При этом медиана доходов составила 22 тысячи 163 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Ле-Пен-Мирабо